Les Quatre Sacrés du Ciel sont des personnages du manga Samurai Deeper Kyo. Il s'agit des 4 humains les plus puissants réunis autour du seul homme plus fort qu'eux, Kyo aux yeux de démon ; ce sont Akira, Bontenmaru, Akari et Luciole.

Histoire 

Bontenmaru fut le premier à rencontrer et à suivre Kyo. Celui-ci l'accepta à ses côtés quand il se rendit compte de la force qui sommeillait en lui.

Vint ensuite Akira : Kyo et Bontenmaru avaient mis à feu et à sang la ville où il se trouvait, mais au lieu de s'enfuir celui-ci les défia avec un simple couteau. Kyo l'accepta à ses côtés pour sa détermination et sa volonté.

Ils voyagèrent donc à 3 jusqu'à ce que Luciole ou Keikoku des 5 planètes les rejoigne sous les ordres du Roi rouge.

La dernière à les rejoindre fut Akari. Elle accepta de les suivre dès que Kyo lui eut dit qu'il se moquait de sa véritable identité et de son passé.

Pendant des années les Quatre Sacrés du Ciel combattirent ensemble, rien ni personne ne pouvait leur barrer le passage pas même les Sanada ou les Tokugawa. Cependant lorsque Kyo les quitta ils se séparèrent et ne se virent plus pendant 4 ans.

Dans les 4 Sacrés du ciel Bontenmaru joue un peu le rôle de « papa » ou « grand frère » d'Akira.
Akari est la guérisseuse tyrannique mais également la plus gentille est la plus compréhensive des 4 Sacrés.
Luciole, la tête dans les nuages il est le désinvolte des 4 sacrés c'est aussi celui qui assure les arrières.
Akira est le « petit frère » de l'équipe, le plus capricieux aussi...

Malgré ce qu'ils disent ils tiennent beaucoup les uns aux autres.

Voir aussi 
 Quatre Sages
 Personnages de Samurai Deeper Kyo

Personnage de Samurai Deeper Kyo